Haecks ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Haecks (1706–1778), deutscher Rechtswissenschaftler und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Horst Haecks (1936–2010), deutscher Fußballspieler